Пётр Иванович Авраменко (, род. 5 февраля 1937, Плешкани) — советский и впоследствии украинский музыкант, бандурист. Заслуженный артист Украины (2003), член национального объединения кобзарей Украины (Киев).

Биография 
Окончил студию по подготовке артистов в Государственной заслуженной капелле бандуристов УССР, начал концертную деятельность в 1964 году. В 1973 году окончил Львовскую государственную консерваторию, класс бандуры В. Герасименко. С 1979 года — в составе национального украинского народного хора имени Г. Верёвки. В репертуаре сольного исполнителя украинские народные песни и думы.

Литература 
 Жеплинський Б. М. Абрамов Анатолій Олександрович // Енциклопедія сучасної України / Національна академія наук України, Наукове товариство імені Шевченка, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. — Ред. І. М. Дзюба, А. І. Жуковський та ін.. — К. : [б. в.], 2001. — Т. 1: А. — 825 с. — 10 000 прим. — ISBN 966-02-2075-8. — С. 35.

Бандуристы СССР
Академические музыканты СССР
Выпускники Львовской консерватории
Бандуристы Украины